Kingston Village Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Kingston Village Historic District (New Jersey), ID-Nr. 89002163
 Kingston Village Historic District (Rhode Island), ID-Nr. 74000011